Jeanne Henriette Rath (1773-1856), portraitiste suisse
 Johannes Rath (1816-1903), explorateur autrichien
 Balthasar Rath (1846-1899), homme politique prussien
 Matthias Rath (1955), médecin allemand
 David Rath (1965), homme politique tchèque
 Bogdan Rath (1972), joueur italien né roumain de polo aquatique
 Oliver Rath (1978-2016), photographe allemand
 Claudia Rath (1986), athlète allemande
 Meaghan Rath (1986), actrice canadienne
 Rath, quartier de Düsseldorf

Noms dérivés 
 Le musée Rath, basé à Genève, du nom de Jeanne Henriette Rath

Voir aussi 
 Vom Rath